Список известных крушений поездов (в том числе и терактов, приведших к крушению).

XIX век 
  1 июля 1828 — взрыв котла на паровозе «Locomotion № 1», в результате чего погиб машинист.
  в ночь с 11 на 12 августа 1840 — близ станции Шушары Царскосельской железной дороги произошло лобовое столкновение двух поездов. Погибли 6 пассажиров, 78 были ранены.

  8 мая 1842 — Версальская железнодорожная катастрофа близ Мёдона: в следующем из Парижа поезде на ведущем паровозе сломалась одна из осей, в тот резко остановился. Однако задний локомотив продолжал толкать, что в результате привело к разрушению, а затем и возгоранию задних вагонов, а после огонь перекинулся и на остальной состав. Всего погибло около 55 человек, в том числе и известный французский исследователь Жюль-Сезар Дюмон-Дюрвиль со своей семьёй.
  4 сентября 1851 — крушение в результате лобового столкновения двух пассажирских поездов у станции Клин (Петербурго-Московская железная дорога). Погибли 4 человека (члены локомотивной бригады).
  22 октября 1875 — крушение грузопассажирского поезда, перевозящего новобранцев для армии, а также нефть, на Одесской железной дороге неподалёку от Балты. Из-за метели машинист не увидел заградительных сигналов, и поезд попал на разобранный участок пути, в результате чего вагоны рухнули под откос, а нефть спровоцировала пожар. Погибло около 70 человек, 120 ранено.
  28 декабря 1879 — из-за штормовых ветров произошло обрушение центральных пролётов моста через Тей. Проходивший по нему в тот момент поезд, на котором ехали 75 человек, оказался в ледяной воде залива. Все пассажиры погибли.
  В ночь с 29 на 30 июня 1882 — кукуевская катастрофа почтового поезда из-за размыва насыпи близ станции Бастыево Чернского уезда Тульской губернии. Погибло 42 человека, ранено 35.
  17 (29) октября 1888 — крушение императорского поезда близ села Борки, в результате которого погиб 21 человек. Император и члены его семьи при этом не пострадали.

  22 октября 1895 — крушение на вокзале Монпарнас (Париж): прибывающий поезд поезд из-за неисправности тормозов не сумел остановиться и, пробив тупиковый упор, вылетел на улицу. Погибла продавщица газет, 2 пассажира были ранены.

XX век

1910-е 
 22 мая 1915  — железнодорожная катастрофа в Квинтинсхилле на границе Англии и Шотландии; остаётся крупнейшей в истории Великобритании катастрофа по числу жертв.
  22 мая 1917 — на станции Верещагино (Пермская железная дорога) из-за обрыва топочных связей взорвался котёл паровоза Еф−62.
  31 июля 1917 — на станции Большая Вишера (Николаевская железная дорога) столкнулись грузовой поезд № 222 и пассажирский поезд из Москвы № 10. Пострадало более 30 человек.
  Ночь с 12 на 13 декабря 1917 — крушение в Сен-Мишель-де-Морьен: воинский эшелон, в котором ехало около тысячи солдат, из-за недостаточной обеспеченности тормозами на спуске в альпийскую долину Мерьен разогнался до высокой скорости, после чего сошёл с рельсов и загорелся. В крушении официально погибли около 700 человек (отдельные издания указывают 800 погибших). Крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории Франции
  3 ноября 1919 — поезд маршрута «Simplon-Orient-Express» внепланово задержался в , а машинист следовавшего локомотива проглядел предупреждающий сигнал и въехал в поезд. В результате аварии погибло не менее 18, а пострадало от 42 до 60 человек.

1920-е 
  24 июля 1921 — катастрофа аэровагона В. И. Абаковского на испытаниях. Погибли сам изобретатель, ряд большевиков (в том числе и товарищ Артём) и два немецких коммуниста.
  9 марта 1922 — на перегоне ст. Ладва и Пьяжиева Сельга Мурманской железной дороги произошёл сход с рельсов грузопассажирского поезда, погибло 5 человек, ранено 9 человек.
  24 мая 1923 — на перегоне Укурей-Бурушалей на мосту через реку Куенгу сошёл с рельсов вагон 3 класса амурского поезда из Читы, несколько вагонов упали с моста. Погибло 28 человек, 40 — тяжело, 80 легко ранено.
  24 сентября 1925 — между станциями Эльва и Миддендорф столкнулись 2 бронепоезда эстонской армии, участвовавшие в военных учениях. Погибло 5 человек, 8 было ранено, разрушено 2 платформы и 1 вагон.
  9 ноября 1925 — крушение на станции Дивово: пассажирский поезд на скорости 48 км/ч врезался в бок сборного грузового. В результате было разбито 5 товарных вагонов, ещё 7 повреждены.
  4 июня 1928  — Хуангутуньский инцидент.
  6 ноября 1929 — Восточный экспресс в Витри-ле-Франсуа наехал на стоящий грузовой поезд, в результате чего машинист локомотива, кочегар и кондуктор погибли.

1930-е 
  8 сентября 1930 — крушение в результате столкновения двух пассажирских поездов на Московско-Курской железной дороге. Погибло 16 человек, ранено 46.
  18 сентября 1931 — мукденский инцидент.
  17 октября 1932 — около станции Серанс пассажирский поезд столкнулся с грузовым. 7 человек погибло, 15 ранено.
  22 апреля 1934 — на перегоне Партизаны-Новоалексеевка Екатерининской (ныне - Приднепровской) железной дороги произошло крушение пассажирского поезда № 9(?).
  6 января 1935 — на перегоне Торбино-Вялка Октябрьской железной дороги произошло столкновение скорых поездов. 17 человек погибли, 6 человек умерли от полученных ожогов, 56 тяжело ранено, 23 легко ранено.
  8 января 1935 — на перегоне Койсуг—Каял Северо-Кавказской железной дороги произошло крушение пассажирских поездов. В результате столкновения поездов погибло 6 человек, 14 ранено, из них 6 тяжело.
  27 октября 1935 — произошло столкновение воинского поезда № 504 со стоящим на путях товарным поездом на станции Шумиха, погибло 29 человек, 29 было ранено. Впоследствии катастрофу приписали деятельности троцкистов.

1940-е 
  3 января 1944 — близ Леона во время столкновения двух поездов в тоннеле погибли около 500 человек.
  16 июля 1945 — близ Аслинга в пассажирский поезд, что перевозил немецких военнопленных, врезался грузовой поезд армии США. Погибло от 102 до 106 человек. Крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории Германии.
  6 марта 1946 — крушение в тоннеле на Кругобайкальской железной дороге грузового и пассажирского поездов. Погибло 20 и ранено 29 человек.
  7 декабря 1946 — крушение на станции Обь грузового и международного курьерского поездов. Погибли 110 человек.
  7 февраля 1947 — крушение поездов у Дугалда (провинция Манитоба, Канада): произошло лобовое столкновение двух поездов. Погибших 31 человек.

1950-е 
  6 августа 1952 — крушение на станции Дровнино в 2 часа ночи около станции Дровнино (Московская область) из-за наезда на лошадь потерпел крушение пассажирский поезд № 751. Погибло 109 человек.
  8 октября 1952 — крушение поездов у станции Харроу-энд-Уилдстон в черте Лондона (Великобритания) произошло в результате столкновения двух поездов (экспресс нагнал пригородный поезд, стоящий перед платформой), спустя несколько секунд в завал, возникший при крушении, на скорости около 80 км/ч врезался третий поезд-экспресс. Погибших 112 человек, пострадавших 340 человек.
  28 апреля 1957 — столкновение паровоза ФД20-2212 с автобусом ЗИС-155 на пересечении дороги Кирзавод (станция) — Чурилово (станция) Челябинского железнодорожного узла с Копейским шоссе. На месте погибли 18 человек, 28 пострадавших были доставлены в больницы Челябинска и Копейска, позже в больницах скончались 14 человек. 4 пострадавших самостоятельно покинули место аварии.
  21 октября 1957 — железнодорожная катастрофа в Яримбургазе с лобовым столкновением Восточного экспресса и пригородного поезда недалеко от Стамбула. Погибли 95 человек, 150 получили ранения.
  2 июня 1959 года — крушение на станции Минино (Красноярский край): грузовой поезд из-за неверного показания светофора врезался в хвост стоящего на станции наливного. Возник пожар, который перекинулся на стоящий рядом пассажирский поезд. Среди погибших около 56 детей из Хакасии.

1960-е 
  14 ноября 1960 — железнодорожная катастрофа у станции Стеблова (между Пардубице и Градец-Кралове). Лобовое столкновение двух пассажирских поездов и последующий пожар разлившегося топлива. Причина — выезд одного из поездов под запрещающий сигнал семафора из-за оплошности поездной бригады. Число погибших составило 118 человек, раненых — 110 (по другим данным, 110 и 106 соответственно). Крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории Чехословакии и Чехии.
  18 мая 1963 на 64-м км ветви Графская-Анна ЮВжд (Воронежская обл.) пьяный тракторист пересек на тракторе железную дорогу, и, в результате повреждения плугом верхнего строения пути произошёл сход и опрокидывание паровоза пассажирского поезда, при этом помощник машиниста получил тяжёлые травмы, а машинист погиб. Пассажиры поезда благодаря своевременным умелым действиям локомотивной бригады не пострадали.
   9 ноября 1963 между станциями Цуруми и Син-Коясу на Линии Токайдо в Йокогаме в 30 километрах от Токио два пассажирских поезда столкнулись с сошедшим с рельс грузовым поездом. Погибло 162 человека и было ранено 120. Крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории Японии. 
  7 февраля 1969 —  (Виктория, Австралия)  в результате лобовое столкновение двух поездов. Погибших 9 человек, пострадавших 40 человек.

1970-е 
  26 июля 1977 — на станции Ламенская (Тюменская область) произошло крушение поезда № 145 «Новокузнецк — Москва». Дежурная по станции ошибочно открыла сигнал на проход пассажирскому поезду несмотря на занятость выходных стрелок уходящим грузовым составом. Погибло не менее 58 человек, официальных данных о пострадавших не сообщалось, считается, что их более 200.
 2 мая 1977 — крушение на путевом посту Крыжовка пригородного и пассажирского поездов. Погибло от 19 до 22 человек, 82 ранено. Официально это крупнейшая железнодорожная катастрофа на территории Белоруссии.

  6 декабря 1978 — взрыв на станции Куровская двух вагонов, гружёных взрывчатыми веществами. Погибли 2 человека.

1980-е 
  13 сентября 1980 — крушение на станции Ока в Серпухове, Московская область в 04:30 пассажирских поездов  «Баку — Москва» и  «Нальчик — Москва». Причиной стал сон бригады поезда , в связи с чем неуправляемый поезд, двигаясь по уклону в обратную сторону столкнулся с поездом . Локомотивная бригада поезда  успела спастись, число жертв среди пассажиров не уточнялось.
 25 ноября 1980 — в 03:25 на станции Безменово (Новосибирская область) произошло крушение поезда 602 "Бийск —Томск", в бок которому врезался грузовой поезд, гружёный лесоматериалами, с разряженной (по другой версии перекрытой) тормозной магистралью. Точные данные о количестве пострадавших не известны. В 4 вагоне погибло 49 человек (демобилизованные военнослужащие), в 5 вагоне - все 32 (выжил только проводник). 

  6 июня 1981 — крушение поезда в штате Бихар: ураганным ветром с моста в реку Багмати были опрокинуты 7 вагонов пассажирского поезда. Погибло около 600 человек (усреднённое значение, данные о числе погибших разнятся в пределах 300—800).
  21 августа 1982 —  два крушения поездов в Черкасской области c участием четырёх составов.
  8 февраля 1986 — крушение под Хинтоном грузового и пассажирского поездов. 23 погибших и 71 раненный.
  6 ноября 1986 — крушение на станции Користовка двух пассажирских поездов. Погибли 44 человека, около 100 ранены.
  7 августа 1987 — крушение на станции Каменская грузового и пассажирского поездов. 106 человек погибли, 57 вагонов и 2 электровоза были разбиты. Это — вторая по числу жертв катасрофа на желеных дорогах СССР
  29 ноября 1987 – Крушение под Гардабани — катастрофа, произошедшая в районе города Гардабани, когда близ границы Грузинской и Азербайджанской ССР столкнулись грузовой и почтово-багажный поезда, в результате чего погибло около 30 человек.
  4 июня 1988 — Арзамасская железнодорожная катастрофа: взрыв 3-х вагонов, перевозивших гексоген, в результате чего погиб 91 человек (официально), а в самом городе многие здания были повреждены или разрушены.
  27 июня 1988 — крушение на Лионском вокзале в час пик пригородного электропоезда из-за неосознанного отключения тормозов. Поезд, разогнавшись на склоне, с большой скоростью въехал на Лионский вокзал (Париж), где врезался в пригородный электропоезд. Погибли 56 человек, около 50 были ранены.
  16 августа 1988 — крушение скоростного поезда «Аврора», в результате чего погиб 31 человек, более 100 были ранены.
  4 октября 1988 — взрыв на станции Свердловск-Сортировочный состава, перевозящего взрывчатые вещества. Погибли 4 человека, множество домов на прилегающей территории были разрушены.
  4 июня 1989 — железнодорожная катастрофа под Уфой: взрыв облака топливо-воздушной смеси (сжиженной газо-бензиновой смеси), в котором в этот момент оказались два пассажирских поезда под Уфой. Погибли 575 человек, более 600 ранены. Крупнейшая на территории СССР и России железнодорожная катастрофа.

1990-е 
  4 января 1990 года — крушение поезда под Суккуром. Погибли 307 человек и около 700 получили травмы.
  16 апреля 1990 года — в штате Бихар из-за пожара в пассажирском поезде погибли около 100 человек.
  22 декабря 1990 года — крушение пассажирских поездов № 22 и № 237 на Белгородском отделении Южной железной дороги погибли 7 пассажиров и машинист поезда № 22, госпитализированы 53 человека, из них трое скончались.
  9 июня 1991 года — свыше 100 человек погибли и около 250 получили ранения в результате железнодорожной катастрофы на юге Пакистана.
  6 сентября 1991 года — близ города Пуэнт-Нуар в результате столкновения товарного поезда с пассажирским погибли более 100 человек, десятки получили ранения.
  3 марта 1992 — крушение в Подсосенке в результате столкновения пассажирского поезда «Юрмала» с грузовым близ города Нелидово и последующее возгорание унесли жизни 40 человек, 108 были ранены.
  17 июля 1992 — столкновение на переезде грузового автомобиля и электропоезда, повлекшее сход с рельсов электропоезда и его столкновение с платформой Ириновка (Ленинградская область). В результате у электропоезда были разбиты 3 вагона из 10, погиб помощник машиниста, число потерь среди пассажиров неизвестно.
  22 сентября 1993 — катастрофа поезда на Биг-Баю-Канот, в результате чего несколько вагонов экспресса фирмы «Amtrak» упали в воду. Погибло 47 человек, причем многие из них сгорели в загоревшемся дизельном топливе, что вытекло из баков тепловоза.
  11 августа 1994 — на перегоне Уразово Юго-Восточной ж.д. — Тополи Южной ж.д. электропоезд ЭР9П-175, следовавший с пассажирами поездом № 6605 Валуйки — Купянск, столкнулся с вышедшей вследствие схода колёсной пары за габарит пути цистерной встречного грузового поезда № 2726. Погибли машинист электропоезда и 19 пассажиров, более 50 человек получили травмы различной степени тяжести.
  22 сентября 1994  — в провинции Уила в результате крушения товарного состава, на платформах которого находилось много людей, погибли 300 человек и 147 получили ранения.
  21 августа 1995 — в штате Уттар-Прадеш при столкновении пассажирских поездов погибли около 350 человек и свыше 400 получили ранения.
  31 мая 1996 — 4 незакреплённых саморазгружающийся грузовых вагона с цементом, из-за уклона пути, выкатились со станции Литвиново (Кемеровская железная дорога) на перегон, где врезались в пригородный электропоезд. Погибли 17 пассажиров, более 44 были ранены.
  3 марта 1997 — в провинции Пенджаб в железнодорожной катастрофе погибли 128 человек.
  28 апреля 1997 — на станции Жунцзявань в провинции Хунань в результате столкновения пассажирских поездов 100 человек погибли, около 300 получили ранения.
  19 сентября 1997 — крушение на станции Соутолл в черте Лондона скоростного пассажирского поезда протаранил грузовым. В результате, 7 человек погибли, 137 были госпитализированы. Авария произошла по вине машиниста скоростного поезда, который отвлёкся и не заметил жёлтый сигнал светофора.
  3 июня 1998 — крушение у Эшеде высокоскоростного поезда ICE 1, в результате которого погиб 101 человек, 88 были ранены.
  18 октября 1998 — крушение на перегоне Танеевка — разъезд 54 км, в результате 5 вагонов были разбиты, ещё 12 повреждены.
  26 ноября 1998 — в штате Пенджаб в результате железнодорожной катастрофы 108 человек погибли и 230 получили ранения.
  2 августа 1999 — на станции Гайсал в штате Западная Бенгалия в результате столкновения пассажирского экспресса с находившимся у перрона поездом погибли 280 человек.
  5 октября 1999 — крушение близ станции Паддингтон в черте Лондона неподалёку от станции Паддингтон лоб в лоб столкнулись два дизель-поезда по вине машиниста одного из них, который проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате, 31 человек погиб, 227 были госпитализированы.

XXI век

2000-е 
 20 февраля 2002 — возгорание поезда в Египте с пассажирами на линии Каир-Луксор в районе города Аль-айят, при этом машинист продолжал движение ещё 7 километров, в результате погибло 373 человека. Крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории страны.
  25 мая 2002 — в городе Моамба потерпел крушение поезд, состоявший из пассажирских и товарных вагонов. Погибли 192 человека, 167 получили различные травмы.
  24 июня 2002 — в результате столкновения пассажирского и товарного поездов 281 человек погиб и около 900 получили ранения. Причиной катастрофы стал отказ тормозов пассажирского поезда.
  9 сентября 2002 — в штате Бихар пассажирский экспресс сошёл с рельсов и обрушился с моста в реку. Погибли не менее 150 человек, более 200 человек получили ранения.
  18 февраля 2004 — крушение под Нишапуром: поезд из 51 вагона, перевозивший груз бензина, удобрений и серы взорвался, в результате чего погибли 320 человек.
  11 марта 2004 — теракты в Мадриде устроены на 4 пригородных поездах, в результате чего погиб 191 человек, 2050 были ранены.
  22 апреля 2004 — на станции Йончхон лобовое столкновение двух грузовых поездов, один из которых перевозил нефть, а другой — химикаты. Взрывом разрушена часть примыкающего к станции города. Официально 161 человек погиб, около 1300 — ранены. 
  26 декабря 2004 — крушение в Пералии: образовавшиеся в результате землетрясения в Индийском океане гигантские волны дошли до юго-западного побережья Шри-Ланки, где уничтожили находящийся близ побережья переполненный пассажирский поезд. Погибли около 1700 человек. Крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории.
  28 марта 2005 — крушение на станции Молосковицы (Ленинградская область) двух грузовых поездов.
  25 апреля 2005 — крушение в Амагасаки: пригородный поезд сошёл с рельсов и врезался в здание многоэтажной парковки. Погибли 108 человек, 555 были ранены.
  13 июля 2005— железнодорожная катастрофа в Гхотки в условиях сильнейшего наводнения. Погибли 200 человек, около 100 получили ранения.
  11 июля 2006 — за восемь минут с 18:23 прогремели семь взрывов в вагонах первого класса пригородных поездов близ Мумбаи. Погибли 209 человек, 817 получили ранения.
  11 октября 2006 года — : у города Зоуфтген, (департамент Мозель, Франция) произошло лобовое столкновение двух поездов. Погибли 6 человек, пострадали 16 человек. Место столкновения расположено почти на границе с Люксембургом, хвост пассажирского поезда ещё находился на территории коммуны Беттембур.
  1 августа 2007 — более 100 человек погибли в результате железнодорожной катастрофы в провинции Касаи.
  13 августа 2007 — авария скоростного поезда «Невский экспресс» по причине теракта. В результате происшествия ранения различной степени тяжести получили 60 человек.
  13 сентября 2008 — близ Лос-Анджелеса пригородный электропоезд не остановился на красный сигнал светофора и врезался в грузовой поезд. Погибли 23 человека.

  27 ноября 2009 — крушение скоростного поезда «Невский экспресс» по причине теракта. В результате происшествия погибли 28 человек (среди них государственные чиновники высшего ранга, известные бизнесмены и две беременные женщины), более 98 были ранены.

2010-е 
  15 февраля 2010 — крушение поездов в Халле. Погибли 18 человек, 171 были ранены. Крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории Бельгии.
  22 июня 2010 — в 60 километрах от Пуэнт-Нуара в Республике Конго поезд сошёл с рельсов. Четыре переполненных людьми вагона сорвались в овраг. Погибли 76 человек.
  2 октября 2010 — в стоящий на станции Петарукан состав врезался на полной скорости поезд, следовавший из Джакарты в Семаранг. Погибло, по меньшей мере, 43 человека.
  12 октября 2010 — катастрофа на железнодорожном переезде в Никопольском районе Днепропетровской области Украины. В результате столкновения пассажирского автобуса с двухсекционным электровозом погибли 45 человек. Всвязи с этим был объявлен траур.
 6 ноября 2010 — на станции Гурское (Хабаровский край) при прибытии на 1 путь поезда №3028 допущено столкновение с стоящим на 3 пути станции поездом №3025. В результате произошёл сход локомотива и 5 вагонов, повреждён стрелочный перевод и съезд. Пострадавших нет.
  10 июля 2011 — в 120 км от города Лакхнау, административного центра штата Уттар-Прадеш, произошло крушение пассажирского поезда «Калка мейл». Машинист применил аварийное торможение, чтобы не врезаться в стадо коров, пересекавших железнодорожные пути. С рельсов сошли 12 вагонов и локомотив поезда. 80 человек погибли, более 350 получили ранения.
  23 июля 2011 —  Столкновение в Вэньчжоу высокоскоростных поездов: погибли 40 человек, более 190 человек ранены. По данным предварительного расследования, основной причиной аварии стала неправильная работа сигнальной системы, не отреагировавшей на остановку одного из поездов от удара молнии.
  11 августа 2011 — крушение на перегоне Ерал — Симская (под Ашой, Челябинская область) двух грузовых поездов с углём. Погибли 2 человека, более 70 вагонов сошли с рельсов. Причиной аварии стало перекрытие концевых кранов тормозной магистрали между двух локомотивов работающих по системе СМЕТ (система многих единиц телекоммуникационная). Машинист не имел возможности управлять тормозами поезда, при том что они были исправны. По факту управление тормозами находилось на втором локомотиве, а управление велось из первого локомотива.
  13 сентября 2011 — в Буэнос-Айресе поезд врезался в автобус, выехавший на железнодорожный переезд. В результате столкновения поезд сошёл с рельсов и столкнулся со встречным поездом. Погибло 7 человек, ранено 100.
  6 января 2012 — столкновение трёх грузовых поездов в округе Портер (штат Индиана): во внезапно остановившийся состав врезался другой поезд; сойдя с рельсов, они свалили третий состав, следующий по соседнему пути. В результате крушения произошло возгорание этанола, перевозимого одним из поездов.
  9 января 2012 — в Науенской волости Даугавпилсского края сошёл с рельсов поезд, перевозивший груз смазочных масел и технического растворителя. Крушение сопровождалось разгерметизацией 5 из 16 цистерн и утечкой перевозимого груза.
  22 февраля 2012 — в Буэнос-Айресе пассажирский поезд врезался в перрон станции Онсе. Погибло 49 человек, 600 ранено.
  26 февраля 2012 — в Берлингтоне поезд сошёл с рельсов после того, как один из вагонов задел здание, стоявшее рядом с путями. Погибло 3 человека, десятки ранены.
  3 марта 2012 — железнодорожная катастрофа под Щекоцинами в результате лобового столкновения двух поездов. Погибло, по меньшей мере, 16 человек, ранено 54.
  30 июля 2012 — недалеко от города Неллор штата Андхра-Прадеш, произошёл пожар в вагоне пассажирского поезда, 25 человек погибли. 
 6 июля 2013 — крушение состава с нефтью в Лак-Мегантик (Квебек): в результате схода с рельсов неуправляемого поезда с 73 цистернами произошёл взрыв и начался пожар, уничтоживший 30 зданий; погибло 47 человек. 

  7 июля 2013 — крушение на перегоне Кисляковка — Крыловская (Краснодарский край) поезда Новосибирск—Адлер в из-за неисправности путей; ранено свыше 100 человек.
  12 июля 2013 — из-за неисправности железнодорожной стрелки сошёл с рельсов поезд на станции Бретини-сюр-Орж примерно в 50 километрах от Парижа; погибло 6, ранено около 200 человек. 
  24 июля 2013 — железнодорожная катастрофа в Сантьяго-де-Компостела: из-за превышения скорости в кривой сошли с рельсов все 13 вагонов высокоскоростного поезда на станции Сантьяго-де-Компостела, Галисия, Испания; погибло 79, ранено 139 человек.
  22 апреля 2014 — крушение поезда в Катанге: сошёл с рельсов товарный поезд, в котором ехали люди. Погибли 74 человека, 163 ранены.
  20 мая 2014 — крушение на перегоне Нара — Бекасово I, Московская область: из-за неисправности путей произошло столкновение грузового состава и пассажирского поезда Москва—Кишинёв; погибло 6 человек, ранено 51.
  9 февраля 2016 — столкновение поездов в Бад-Айблинге в Баварии лоб в лоб. Погибли 12 человек, 85 пострадали.
12 июля 2016 — в Апулии произошло лобовое столкновение поездов. Погибли 27 человек. 

 21 октября 2016 — в Эсеке сошёл с рельсов поезд. Погибли 79 человек.

 20 ноября 2016 — на севере Индии в штате Уттар-Прадеш в 3:00 по местному времени 14 вагонов поезда сошли с рельсов. 143 человека погибли, более 200 ранены.
 13 мая 2017 — крушение пассажирского поезда у Адендро в рейсе маршруту Афины — Салоники. Погибли 3 человека, более 10 пострадали.

 21 октября 2018 — крушение скоросного поезда в Илане (Тайвань). Погибли 18 человек. 

  13 декабря 2018 — крушение поезда в Анкаре в результате столкновения высокоскоростной пассажирский поезд столкнулся с локомотивом снегоочистителя в Анкаре. Погибли 9 человек. 

  7 августа 2019 — в Свердловской области на 1604-м километре перегона Ильмовка—Ревда сошли с рельсов пять грузовых вагонов. В результате схода вагонов с рельсов, часть из которых опрокинулась, был нарушен габарит соседнего пути, из-за чего движение поездов на участке Дружинино—Решеты осуществлялось только по одному из них.
 31 октября 2019 — в провинции Пенджаб (Пакистан) произошло возгорание поезда, следовавшего по маршруту Карачи—Равалпинди, в результате которого погибло 73 человека, 43 пострадали.

2020-е 

  6 февраля 2020 — вблизи города Лоди сошли с рельсов два вагона скоростного поезда Frecciarossa, следовавший из Милана в Солерно. Погибли 2 человека, 28 пострадали. 
 20 февраля 2020 — в штате Виктория сошёл с рельсов пассажирский поезд. Два человека погибли, 12 получили ранения.
 30 марта 2020 — в провинции Хунань из-за оползня сошли с рельсов, перевернулись и загорелись несколько вагонов пассажирского поезда. Погиб 1 человек, 127 пострадали.
 7 июля 2020 — вблизи Карловых Вар произошло лобовое столкновение двух поездов. Три человека погибли, пострадали 24.
 14 июля 2020 — в городе Чески-Брод столкнулись грузовой и пассажирский поезд. Погиб пассажир, более 30 пострадали.
 31 июля 2020 — в округе Коимбра скоростной поезд столкнулся с ремонтной машиной и сошёл с рельсов. Погибли 2 человека в машине, 43 пассажира поезда пострадали.
 12 августа 2020 — в Шотландии из-за размытия пути сошёл с рельсов пассажирский поезд. 2 человека погибли, 6 пострадали.
 26 марта 2021 — 19 человек погибли и 185 получили травмы в результате столкновения двух поездов в городе Тахта. Причиной катастрофы стал несанкционированный срыв стоп-крана неизвестными, что вызвало резкую внеплановую остановку поезда.
  2 апреля 2021 — крушение в Хуаляне пассажирского поезда из-за столкновения с автомобильным краном, повлекшим сход с рельсов на въезде в туннель в уезде Хуалянь. Погиб 51 человек.

  18 апреля 2021 — 8 человек погибли, более ста пассажиров получили травмы при крушении поезда у города Бенха египетской провинции Кальюбия к северу от Каира.
  3 февраля 2023 — Ист-Палестайн, Огайо, США, крушение грузового поезда повлекло утечку высокотоксичных химикатов, в том числе винилхлорид. Отмечается гибель и заболевания рыб и животных.
  28 февраля 2023 года — столкновение поездов в Темби. Произошло в ночь на 1 марта в 380 километрах к северу от Афин. Пассажирский и грузовой поезда столкнулись на высокой скорости при встречном движении. 44 человека погибли, 85 человек получили ранения. Столкновение стало крупнейшей железнодорожной катастрофой в истории Греции.

Примечания

См. также 
 Железнодорожные происшествия в Российской империи
 Железнодорожные происшествия в СССР
 Железнодорожные происшествия в России
 Железнодорожные происшествия во Франции

Железнодорожные происшествия
Списки железнодорожных происшествий